Jakub I Zdobywca (1208–1276) – król Aragonii i hrabia Barcelony 1213–1276, król Walencji 1238–1276, król Majorki 1231–1276
 Jakub I Sprawiedliwy (1267–1327) – król Sycylii 1285–1296; król Aragonii jako Jakub II
 Jakub I de Burbon-La Marche (1319–1362) – hrabia Ponthieu 1351–1360, hrabia La Marche 1356–1362
 Jakub I Cypryjski (1334–1398) – król Cypru 1382–1398
 Jakub I Stewart (1394–1437) – król Szkocji 1406–1437
 Jakub I (1407–1453) – margrabia Badenii 1431–1453
 Jakub I Stuart (1566–1625) – król Anglii i Irlandii 1603–1625; król Szkocji jako Jakub VI
 Jakub I Grimaldi (1689–1751) – książę Monako 1731–1733
 Jakub I (1758–1806) – cesarz Haiti 1804–1806
 Jakub (I) Burbon 1870–1931 – legitymistyczny pretendent do tronu Francji 1909–1931; pretendent do tronu Hiszpanii jako Jakub III